Гимера — многозначный термин:

 Гимера — древний город на острове Сицилия.
 Гимера — муниципалитет в Испании.
 Гимера, Анжел (1845—1924) — испанский поэт и драматург.